Polskie drogi (serial telewizyjny)
 polskie drogi (stereotyp)
 Polskie Drogi (miesięcznik)
 Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce (sieć dróg krajowych)